Lebedyn ( und ) ist eine kreisfreie Stadt in der nordukrainischen Oblast Sumy mit 25.600 Einwohnern (2016) etwa 45 km südwestlich des Oblastzentrums Sumy. Sie ist das Rajonszentrum des gleichnamigen Rajons Lebedyn, jedoch kein Teil desselben.

Die Stadt ist Zentrum des gleichnamigen Rajons und liegt am Ufer des Flusses Wilschanka, einem Nebenfluss des Psels.
Zur Stadtgemeinde gehören, neben Lebedyn, die Dörfer Tokari (ukrainisch , 407 Einwohner), Kudaniwka (ukrainisch , 272 Einwohner) und Olexenkowe (ukrainisch , 76 Einwohner). Der Ort verfügt über zahlreiche Architekturdenkmäler, darunter ein Handelsrat (1868) und die Himmelfahrtskirche (1769).

Geschichte 
Lebedyn wurde 1652 gegründet und war während des Russischen Kaiserreiches Verwaltungszentrum eines Ujesd im Gouvernement Charkow. 1897 lebten in der Stadt 14.301 Einwohner, darunter 95,8 % Ukrainer, 2,8 % Russen, 0,8 % Juden und 0,2 % Polen.

Den Status der kreisfreien Stadt erhielt der Ort am 26. November 1993, seit 2020 ist sie Teil des Rajons Sumy.

Söhne und Töchter der Stadt 
Fjodor Mossejenkow (1754–1781) war ein russischer Chemiker, Mineraloge, Übersetzer und Hochschullehrer. 1879 kam der Maler und Hochschullehrer Fedir Krytschewskyj und 1903 der Opern- und Kammersänger Borys Hmyrja in der Ortschaft zur Welt.

Siehe auch 
 Lebedyner Rind

Weblinks 

 
 Geschichte der Stadt (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Gegründet 1652
Rajon Sumy